Елтон дош Рейш () е френски футболист, защитник, с корени от Кабо Верде.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 

 Профил на Елтон в сайта footballdatabase

Френски футболисти
Футболисти на АС Сент Етиен
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на Септември (София)